Greiffenpfeil ist Familienname folgender Personen: 

 Cölestin Hoffmann von Greiffenpfeil (1635–1688), Bürgermeister von Frankfurt an der Oder
 Gustav Eberhard von Greiffenpfeil (~1700–1775), Landrat des Kreises Greifenhagen
 Melchior Hoffmann von Greiffenpfeil (~1625–1661), Professor an der Universität Frankfurt an der Oder